Transistor-transistor logic – klasa cyfrowych układów scalonych opartych na tranzystorach bipolarnych
 Time to live – czas życia pakietu lub innych danych
 Through the lens – w fotografii pomiar (światła) przez obiektyw
 Through the line – w reklamie – łączenie technik ATL (above the Line) i BTL (below the Line), w celu realizacji kampanii reklamowych.

 Muzyka
 TTL (Time To Love) – singel grup T-ara i Supernova
 TTL Listen 2 – singel grup T-ara i Supernova